Municipio de Williamsburg puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Williamsburg (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Rockingham.
 Municipio de Williamsburg (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Williamsburg (Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Phelps.
 Municipio de Williamsburg (Ohio), un municipio ubicado en el condado de Clermont.